MILF kan syfta på:

 MILF – en muslimsk frigörelsegrupp på Filippinerna, se Moro Islamic Liberation Front
 MILF (slang) – en vulgär sexuell term